

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe 
 Podegrodzie – część wsi Kaszów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Podegrodzie – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Podegrodzie 
 Podegrodzie – część wsi Wieniec w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Podegrodzie – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno

Inne 
 Podegrodzie – nieofic, przysiółek w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja